Dalot est un terme pouvant avoir plusieurs significations :
 en génie maritime, un dalot est un trou percé dans la paroi d'un navire, au-dessus de la ligne de flottaison, permettant l'écoulement des eaux embarquées.
 en génie civil, un dalot désigne un petit canal recouvert d'une dalle, un élément de caniveau ou un ouvrage hydraulique semi-enterré.

Au Québec et Canada francophone, dalot est un terme régional communément employé autrefois ; il possède trois significations :
 un évier, un canal destiné à l'écoulement des eaux usées et un tuyau de descente des eaux de pluie à partir des gouttières d'un édifice.
 un linge entortillé ou un doigtier de cuir afin de protéger un doigt malade, ce qui se dit aussi poupée.
 un gosier au sens argotique, synonyme de dalle.
 c'est-à-dire il aime à boire, sous-entendu de l'alcool fort...

Patronymes 
 Diogo Dalot (1999-), footballeur portugais.